

Astronomia
 Pallene – satellite naturale minore del pianeta Saturno

Geografia
 Pallene – la più occidentale delle tre penisolette della penisola Calcidica 
 Pallene – città della Grecia, capoluogo della prefettura dell'Attica Orientale
 Pallene – demo dell'antica Attica

Mitologia 
 Pallene  – personaggio della mitologia greca, una delle sette Ninfe figlie del gigante Alcioneo